Die Communauté de communes Terroir de Caux ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-Maritime in der Regionen Normandie. Sie wurde am 16. November 2016 gegründet und umfasst aktuell 79 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Bacqueville-en-Caux.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes des Trois Rivières,
 Communauté de communes Saâne et Vienne und
 Communauté de communes Varenne et Scie.
Gleichzeitig schlossen sich drei Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Bosc Eawy dem Verband an.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Auffay, Cressy und Sévis in die Commune nouvelle Val-de-Scie auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 79.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Terroir de Caux
Gegründet 2016